Jin Boyang (né le  à Harbin) est un patineur artistique chinois.

Biographie

Carrière sportive 
Il commence sa carrière au niveau international junior lors de la saison 2012-2013. Un an plus tard, il gagne son premier titre national et la finale du Grand Prix junior.
Il est vice-champion du monde junior en 2015.

Sa première saison dans l'élite est l'hiver 2015-2016, où il termine deuxième des grands prix Coupe de Chine et Trophée NHK. Il se qualifie pour la finale du grand prix qu'il termine cinquième.
Il est ensuite sélectionné pour les Championnats des quatre continents où il décroche la médaille d'argent, juste derrière Patrick Chan. À cette occasion, il  a réussi quatre quadruples sauts lors du programme libre, ce qui est un record au niveau international. Il participe également à ses premiers Championnats du monde sénior où il remporte la médaille de bronze derrière Javier Fernández et Yuzuru Hanyu.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1997
Naissance à Harbin
Patineur artistique chinois
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018